Сасандра:

 Сасандра — река в Западной Африке.
 Сасандра — город на юго-востоке Кот-д’Ивуара, на территории области Ба-Сассандра.